Scutellina (onderorde), onderorde van zee-egels uit de Clypeasteroida
 Scutellina (geslacht), geslacht van uitgestorven zee-egels